Мысленный волк:
 «Мысленный волк» — роман Алексея Варламова (2014).
 «Мысленный волк» — фильм Валерии Гай Германики (2019).
 «Мысленный волк» — песня группы «Смысловые галлюцинации» (2014), клип на который сняла Валерия Гай Германика.